RS2 steht für:
 Audi Avant RS2, PKW-Modell-Kooperation zwischen Audi und Porsche
 Radschnellweg 2, auch Landesradweg 2 in Nordrhein-Westfalen, siehe Radschnellweg#Weitere Radschnellwegprojekte

rs2 steht für:
 94,3 rs2, privater Hörfunksender aus Berlin

Rs II steht für:
 Dornier Rs II, Flugboot 

RS02